В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории Ивановской области, — 70 человек;
 уроженцы Ивановской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 49 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Ивановскую область, — 2 человека.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Впервые звание Героя Социалистического Труда в Ивановской области было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 марта 1949  года колхозникам В. С. Антипиной, Д. М. Зайцеву, К. Ф. Останину, А. М. Смирнову, В. Ф. Смирнову за получение высоких урожаев ржи, волокна и семян льна-долгунца.

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в Ивановской области приходится на работников сельского хозяйства — 40 человек. Лёгкую промышленность представляют 17 человек; машиностроение и станкостроение — по 2, химическую, топливную промышленность, промышленность стройматериалов, транспорт, строительство, энергетику, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Ивановской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Ивановской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Ивановскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания

Примечания

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Золотые Звёзды // Иваново помнит
 Каргапольцев С. В. Ивановская земля в судьбах Героев: Книга 2. — Иваново: ПресСто, 2017. — 176 с.
 Большая советская энциклопедия в 30 томах, 3-е издание / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1969—1978.

XX век в Ивановской области

Ивановс